На Евровидении 1972 Ирландию представила Сэнди Джонс с песней . Ирландия заняла 15 место с 72 баллами.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1972»